Кли́мовское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование на территории Бокситогорского района Ленинградской области. Административным центром являлась деревня Климово.

Географические данные 
Площадь поселения составляла 76 368 га. 

Располагалось в южной части района, граничило с Хвойнинским районом Новгородской области и Чагодощенским районом Вологодской области.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра составляло 101 км.

История 
По данным 1966 года центр Озеревского сельсовета был перенесён в деревню Климово.

По состоянию на 1990 год сельсовет был переименован в Климовский.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Климовский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Климовскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 78-оз от 26 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Климовское сельское поселение, в его состав вошли территории бывших Климовской и Журавлёвской волостей.

В мае 2019 года Климовское сельское поселение влилось в Ефимовское городское поселение.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 29 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Климовское сельское поселение на сайте Бокситогорского района

Упразднённые сельские поселения Ленинградской области
Упразднённые муниципальные образования Бокситогорского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году